Poje ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Poje (* 1987), kanadischer Eiskunstläufer
 Urška Poje (* 1997), slowenische Biathletin